Рошен — кондитерська корпорація «Roshen»
 Roshen — торгова марка
 Набережна Рошен — набережна річки Південний Буг у місті Вінниця
 Фонтан Рошен